Hermann Büsing ist der Name folgender Personen:
* Hermann Büsing (Politiker) (1760–1849), deutscher Jurist und Bremer Senator
 Hermann Büsing (Archäologe) (1940–2021), deutscher Archäologe